Turchino – colore azzurro cupo

Geografia 
 Lago Turchino – piccolo specchio d'acqua nel Parco naturale dell'alto Appennino Modenese
 Passo del Turchino – valico che collega Isola d'Asti a Genova Voltri, nei pressi dell'omonimo monte

Altro 
 ex Strada statale 456 del Turchino – strada provinciale italiana
 Strage del Turchino – eccidio compiuto dalle SS il 19 maggio 1944